Il singolare femminile del torneo di tennis Tashkent Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Marie-Gaianeh Mikaelian che ha battuto in finale Tat'jana Puček 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marie-Gaianeh Mikaelian (campionessa)
 Tat'jana Puček (finale)
 Tathiana Garbin (semifinali)
 Seda Noorlander (primo turno)

 Evie Dominikovic (primo turno)
 Fabiola Zuluaga (primo turno)
 Alena Vašková (primo turno)
 Milagros Sequera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2002